Bolma peut désigner :

Animal 
 Bolma, un genre de gastéropode marin prosobranche de la famille des Turbinidae.

Toponymie 
 Bolma, un village du département et la commune rurale de Boudry, dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.